Dohm-Lammersdorf — um município da Alemanha localizado no distrito de Vulkaneifel
 Christian Wilhelm von Dohm — um historiador alemão

Ver também